Алберто Луис де Соуза (; род. 27 апреля 1975) — бразильский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Биография 
Начал профессиональную карьеру в 1995 году в клубе «Итуано». Затем выступал в различных командах бразильского и мексиканского футбола. Кроме того, в 2003—2004 годах защищал цвета московского «Динамо», а в 2005 году находился в составе «Ростова».

В 2008 году вернулся в Бразилию, где выступал за четыре команды. В мае 2010 года подал иск против клуба «Гремио Катандувенсе» из-за невыплаты зарплаты. Вскоре объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Ссылка 
 Профиль игрока на сайте touchline.onthespot.co.uk 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Гремио Баруэри»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Сеара»